Volpert ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Volpert (1937–2019), deutscher Religionspädagoge und Schriftsteller
 Guy-Pierre Volpert (1916–?), französischer Eishockeyspieler
 Heinz Volpert (1932–1986), deutscher Stasi-Offizier, Sonderbeauftragter Devisenbeschaffung im MfS
 Larissa Volpert (1926–2017), estnische Philologin und Schachspielerin
 Walter Volpert (* 1942), deutscher Psychologe

Siehe auch:

 Wolpert